Joan Marc, músic català dels segles  i 
 Joan Marc (escriptor grec), escriptor de la Grècia romana
 Joan March i Ordinas (1880-1962), banquer mallorquí
 Joan March i Zuriguel (n. 1952), historietista català
 Joan March Noguera (n. 1949), polític mallorquí del PSIB